Název Písečná má více obcí:
 Písečná (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Písečná (okres Jeseník) – obec v okrese Jeseník
 Písečná (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Písečná (Česká Lípa) – obec připojená k České Lípě v okrese Česká Lípa
 Písečná (Litvínov) – část města Litvínov v okrese Most

… nebo také vrchol:
 Písečná (374 m) – vrchol v západní části Ždánického lesa